Ovčar je lahko:
 ovčar, pes
 ovčar (poklic)
 Ovčar Banja (Srbija)